Die North Face Open 1986 waren ein Tennisturnier der Damen in Berkeley. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 21. bis 28. Juli 1986 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 

WTA Tour 1986
Tennisturnier in Berkeley